Damberg heißen folgende geographische Objekte:

 Damberg (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Damberg (Gemeinde Kasten), Katastralgemeinde der Gemeinde Kasten bei Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Damberg (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Damberg (Gemeinde Sankt Anna am Aigen), Ortsteil von Sankt Anna am Aigen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Damberg (Oberösterreich), 807 m, der Hausberg von Steyr, Oberösterreich
 Damberg (Arnsberger Wald), 418,7 m, Berg im Arnberger Wald nordwestlich von Dinschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Damberg ist der Familienname folgender Personen:
 Mikael Damberg (* 1971), schwedischer Politiker (SAP) und Innenminister
 Pētõr Damberg (1909–1987), lettischer Linguist
 Wilhelm Damberg (* 1954), deutscher Theologe, Hochschullehrer für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit

Siehe auch:
 Dambergs
 Naturschutzgebiet Damberg
 Tamberg